Камембаро има више значења:

 Камембаро (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Камембаро (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику